Sredec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sredets (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Opan, 
 Sredets (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Nedelino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar